Le terme wolof peut désigner :
 les Wolofs, l'ethnie la plus représentée au Sénégal ;
 le wolof, une langue principalement parlée au Sénégal ;
 le riz wolof, un plat populaire